Schoenmaker peut faire référence à : 
 Lex Schoenmaker (né en 1947), joueur, et entraîneur de football néerlandais.
 Tatjana Schoenmaker (née en 1997), nageuse sud-africaine.
 Charles Prosper Wolff Schoenmaker (1882-1949), architecte néerlandais.
 (5071) Schoenmaker, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi 
 Sanne Schoenmakers (née en 1993), joueuse de football néerlandaise.